Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии второй раз в карьере победил на «Ролан Гаррос» после 2016 года. Он стал первым теннисистом в «Открытую эру», кто выиграл каждый турнир Большого шлема не менее двух раз. Также Новак стал первым теннисистом, победившим на турнире Большого шлема, дважды отыгравшись со счёта 0-2 по сетам.

Рафаэль Надаль четвёртый раз подряд защищал свой титул победителя, но проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу. Для 13-кратного победителя турнира Надаля это поражение стало всего лишь третьим на «Ролан Гаррос» и первым за 6 лет. Надаль и Джокович 9-й раз встретились на Ролан Гаррос (2 победы Джоковича и 7 побед Надаля). Всего это была 58-я встреча двух теннисистов (30-28 в пользу Новака).

После поражения в первом круге Доминика Тима стало ясно, что в нижней части сетки будет новый финалист Открытого чемпионата Франции.

Стефанос Циципас стал первым в истории греком, дошедшим до финала турнира Большого шлема.

Впервые в истории «Открытой эры» ни один французский теннисист не дошёл до третьего круга турнира.

Посев 

  Новак Джокович (титул)
  Даниил Медведев (1/4 финала)
  Рафаэль Надаль (1/2 финала)
  Доминик Тим (первый круг)
  Стефанос Циципас (финал)
  Александр Зверев (1/2 финала)
  Андрей Рублёв (первый круг)
  Роджер Федерер (четвёртый круг, отказ до матча)
  Маттео Берреттини (1/4 финала)
  Диего Шварцман (1/4 финала)
  Роберто Баутиста Агут (второй круг)
  Пабло Карреньо Буста (четвёртый круг)
  Давид Гоффен (первый круг)
  Гаэль Монфис (второй круг)
  Каспер Рууд (третий круг)
  Григор Димитров (первый круг, отказ)

  Милош Раонич  
  Янник Синнер (четвёртый круг)
  Хуберт Хуркач (первый круг)
  Феликс Оже-Альяссим (первый круг)
  Алекс де Минор (второй круг)
  Кристиан Гарин (четвёртый круг)
  Карен Хачанов (второй круг)
  Аслан Карацев (второй круг)
  Дэниел Эванс (первый круг)
  Лоренцо Сонего (первый круг)
  Фабио Фоньини (третий круг)
  Николоз Басилашвили (второй круг)
  Уго Эмбер (первый круг)
  Тейлор Фриц (второй круг)
  Джон Изнер (третий круг)
  Райли Опелка (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Уго Гастон
  Артур Риндеркнех
  Энцо Куако
  Бенжамен Бонзи
  Матиас Бург
  Грегуар Баррер

  Артюр Казо
  Кристофер О’Коннелл
  Филипп Кольшрайбер (PR)
  Камиль Майхшак (PR)
  Лу Яньсюнь (PR)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Карлос Алькарас
  Дженсон Броксби
  Таро Даниэль
  Бьорн Фратанджело
  Даниэль Элаи Галан
  Алессандро Джаннесси
  Денис Истомин
  Хенри Лааксонен

  Маккензи Макдональд
  Максимилиан Мартерер 
  Оскар Отте
  Роман Сафиуллин 
  Карлос Табернер
  Марио Вилелья Мартинес
  Ботик ван де Зандсхюлп
  Бернабе Сапата Миральес

Лаки-лузеры (LL) 

  Франсиско Черундоло

  Петер Гоёвчик

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые